Donezk ist:
 eine Stadt in der Ukraine, siehe Donezk
 eine Oblast in der Ukraine, siehe Oblast Donezk
 ein international nicht anerkannter Staat auf dem Gebiet der Oblast, siehe Volksrepublik Donezk
 eine Stadt in der Oblast Rostow in Russland, siehe Donezk (Russland)
 der Name der Siedlung städtischen Typs und ehemalige Stadt Slowjanoserbsk in der Oblast Luhansk (Ukraine) von 1784 bis 1817

Siehe auch:
 Donez
 Schachtar Donezk, ein ukrainischer Fußballverein, in der Spielberichterstattung häufig nur Donezk genannt